Jméno Albrecht II. označuje vícero osob:

 Albrecht II. Habsburský (1397–1439), rakouský vévoda (jako Albrecht V.), král český (Albrecht I.), uherský a římský
 Albrecht II. Míšeňský (Nezdárný; 1240–1314/1315), lantkrabě durynský a markrabě míšeňský
 Albrecht II. Moudrý (1298–1358), vévoda rakouský, štýrský a korutanský
 Albrecht II. Saský (1250–1298), saský vévoda a jeden ze světských kurfiřtů